Bystrzyca Kłodzka (stad), stad in Polen
 Bystrzyca Kłodzka (gemeente), gemeente in Polen